Пшибыльский (Пшибыльская) (Пржибыльский) — польская фамилия. Известные носители:

 Пшибыльский, Бронислав Казимеж (1941—2011) — польский композитор и музыкальный педагог.
 Пшибыльский, Вацлав (1828—1872) — польский литератор и революционер.
 Пшибыльский, Ежи (1923—1999) — польский актёр театра и кино.
 Пшибыльский, Зигмунт (1856—1909) — польский драматург.
 Пшибыльский, Михал (род. 1997) — фарерский футболист польского происхождения, полузащитник клуба «Б68».
 Пшибыльский, Яцек (1756—1819) — польский поэт и филолог, профессор, переводчик Гомера, Гесиода, Вергилия, Горация, Овидия, Мильтона и др.
 Новина-Пшибыльский, Ян (1902—1938) — польский кинорежиссёр.

См. также 
 Звезда Пшибыльского
 Прибыльские
 Прибыльский